Чамилпа има више значења:

 Чамилпа (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чамилпа (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику